De Montenegrijnse voetbalbeker 2013–2014 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2013–2014) was de achtste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden dertig clubteams mee. De finale werd gespeeld op 21 mei 2014 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar FK Mladost Podgorica in de eindstrijd met 1-0 verloor van FK Lovćen Cetinje. Die club won zo voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de nationale beker en plaatste zich op basis hiervan voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2014/15. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2013/14

2014
Bekervoetbal 2013/14